Михаил (Миша) Прушанин (или Прашинич) — «муж честен из Прусс», живший якобы в начале XIII века, родоначальник ряда русских родов.

По родословным сказкам XVII века, будто бы прибыл с многочисленной свитой «от немец из Пруские земли» в Новгород к великому князю Александру Невскому служить под его знаменами против шведов и лифляндцев. Скончался в Новгороде и похоронен в церкви Святого архангела Михаила, на Прусской улице.

По мнению историка С. Б. Веселовского, Михаил имел новгородское происхождение.

Участвовал в Невской битве в 1240 году (по другой версии, в ней участвовал его сын).

 Терентий, боярин князя Александра Невского
 Михаил Терентиевич
 Семён Михайлович
 Иван Семёнович Мороз, боярин, родоначальник Морозовых, Шеиных, Салтыковых, Скрябиных, Тучковых.
 Василий Семёнович Туша, родоначальник Чоглоковых, Шустовых, Шестовых, Жестовых, Филимоновых, Русалкиных.
  Елизар Михайлович, родоначальник Вешняковых, Кузьминых, Бурцевых, Боландиных.

Примечания

Литература 
 
 
 
Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской Империи (в 2 ч.) на сайте «Руниверс»

Прушанин
Морозовы (боярский род)